Vice Versa (з лат. ві́це ве́рса) — це латинський вислів, що тлумачиться як «навпаки». Дослівний переклад — «протилежним чином». Цей вираз також може відноситися до:

Фільми 

 Vice Versa (1916 р.) — німа екранізація однойменної новели Томаса Енсті Ґатрі 1882 року написання з такою ж назвою, в головній ролі Чарльз Рок. 
 Vice Versa (1937 р.) — британський телевізійний фільм за новелою Ґатрі.
 Vice Versa (1948 р.) — третя екранізація новели Ґатрі, в ролях: Роджер Лівсі. Режисер Пітер Устінов.
 Vice Versa (1961 р.) — британський телевізійний фільм за новелою Ґатрі.
Vice versa або Французький медовий місяць (1964 р.) — американський еротичний фільм режисера Лі Фроста.
 Все навпаки (1974 р.) — радянський ляльковий мультфільм 1974 року.
 Vice Versa (1981 р.) — британський комедійний серіал за новелою Ґатрі..
 Все навпаки (1981 р.) — радянський художній фільм. Режисери Володимир Ґрамматіков та Віталій Фетисов.
Vice-versa (1984 р.) — епізод французького телесеріалу Disparitions (укр. Зникнення) режисера Клода Барруа, Ів Еллена та Даніеля Мусмана.
 Vice Versa (1988 р.) — четверта екранізація новели Ґатрі, з участю Джадж Рейнгольда.
Vice Versa (1988 р.) — американський фільм Брайана Ґілберта.
Vice versa (2002 р.), інша назва Same Time, Same Place — 3 епізод останнього сьомого сезону американського телесеріалу Баффі — переможниця вампірів.
Vice versa (2004-2005 р.) — французький телесеріал Лоіка Белланда.
Versa (2014 р.) — науково-фантастичний короткометражний фільм Райана А. Коула.
Думками навиворіт (2015 р.) — американський мультиплікаційний фільм Піта Доктора.

Література 

 Vice Versa (новела) — роман Томаса Енсті Ґатрі 1882 року написання.
Vice Versa (англ. The Divide) — науково-фантастичний роман Роберта Чарльза Вілсона, виданий у 1990 році.
Vice Versa (п'єса) — п'єса Едварда Роуз за мотивами новели Ґатрі.
 Навпаки: бісексуальність і еротизм повсякденному житті — книга Марджорі Ґарбер.
 Viceversa — галісійський журнал про професійний переклад.
 Vice Versa — найдавніший із відомих періодичних видань для лесбійок та ґеїв у США. Підзаголовком журналу є фраза America's Gayest Magazine.

Музика 

 Все навпаки — пісня українського музичного гурту «Фліт» 2016 року.
 Vice Versa — альбом німецького дуету Funkstörung
 Vice Versa — гурт із Шеффілда, Англія. Основні жанри: електронна музика, рок та нова хвиля.
 Vice Verses — альбом 2011 року рок-гурту Switchfoot, жанр альтернативний рок.
 Vice Versa — музична композиція англійського гурту Samson, в якій співав майбутній вокаліст іншого гурту Iron Maiden Брюс Дікінсон.

Інше 
Vice Versa (ПЗ) — програмний продукт для порівняння і синхронізації вмісту каталогів на дисках комп'ютерів

Див. також 

 Vice Versas — шоколад британської цукерні Nestlé.
 Vice (значення)

Примітки 

Латинизми
Латинські вирази